Dalmatinska nogometna liga - Srednja skupina je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1987./88., petog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 15 klubova, a prvak je bila "Kujundžuša" iz Zmijavaca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1987./88. 
 II. Hrvatska nogometna liga – Jug 1987./88. 
 Prvenstvo NSO Split 1987./88.

Izvori 

1986-87 srednja
1987-88 Dalmacija
Dalmacija-Srednja